Bushy Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bushy Hill (Hartford County, Connecticut, 134 m)	
 Bushy Hill (Hartford County, Connecticut, 146 m)	
 Bushy Hill (Middlesex County, Connecticut)	
 Bushy Hill (Pennsylvania)	

Siehe auch:
 Brushy Hill